Kim eller KIM kan syfta på:

 Kim (namn) – ett personnamn och personer med namnet
 Kim (bok) – roman av Rudyard Kipling (1902)
 Kim (film) – filmer baserade på Kiplings roman (1950 och 1984)
 Kim-böckerna – 25 ungdomsdeckare av Jens K. Holm (Bengt Janus Nielsen) (1957–1973)
 Kim (sjögräs) – koreanskt namn på form av ätbart sjögräs
 Kim (äpple) – svensk äppelsort
 KIM – ett politiskt parti 1959–1960 i Kenya, se Kenya Independent Movement
 KIM (musiktidning) – en svensk tidskrift utgiven av föreningen Evterpe-Kvinnor i musik 2005–2008
 KIM – en förening för transsexuella, transvestiter, intersexuella, transgenders, intergenders och andra transpersoner samt deras anhöriga och vänner, se Föreningen Kön Identitet Mångfald
 Kim, Colorado, ort, Las Animas County, Colorado, USA